Les élections régionales marocaines de 2021 ont lieu le  afin de renouveler pour six ans les membres des conseils régionaux du Maroc. Des élections législatives et communales ont lieu simultanément.

Tout comme les législatives, le scrutin est une sévère défaite pour le Parti de la justice et du développement (PJD), au profit de ses rivaux du Rassemblement national des indépendants (RNI) et du Parti de l’Istiqlal (PI).

Résultats

Synthèse

Résultats détaillés

Béni Mellal-Khénifra 

Président sortant : Brahim Moujahid (PAM)

Casablanca-Settat 

Président sortant : Mustapha Bakkoury (PAM)

Dakhla-Oued Ed-Dahab 

Président sortant : Ynja Khattat (PI)

Drâa-Tafilalet 

Président sortant : El Habib Choubani (PJD)

Fès-Meknès 

Président sortant : Mohand Laenser (MP)

Guelmim-Oued Noun 

Président sortant : Mbarka Bouaida (RNI)

Laâyoune-Sakia El Hamra 

Président sortant : Hamdi Ould Rachid (PI)

Marrakech-Safi 

Président sortant : Ahmed Akhchichine (PAM)

Oriental 

Président sortant : Abdenbi Bioui (PAM)

Rabat-Salé-Kénitra 

Président sortant : Abdessamad Sekkal (PJD)

Souss-Massa 

Président sortant : Brahim Hafidi (RNI)

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 

Président sortant : Fatima El Hassani (PAM)

Notes et références

Notes

Références 

Maroc
2021
2021 au Maroc
Politique en septembre 2021